Joliet – hierarchiczny system plików
 Więzienie Joliet
Miejscowości w USA:
 Joliet – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Joliet – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Carbon
Gminy w USA:
 Joliet (ang. Joliet Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Joliet (ang. Joliet Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte